Lalla steht für:

 Lalla (Astronom), (* um 720; † um 790) indischer Astronom und Mathematiker
 Lalla, respektvolle nordafrikanische weibliche Anrede, insbesondere für Heilige, siehe Sidi